Villadecanes is een gemeente in de Spaanse provincie León in de regio Castilië en León met een oppervlakte van 24,13 km². Villadecanes telt  inwoners ().

Gemeente in León